Ва́шковцы  — название населённых пунктов:

 Вашковцы (Вижницкий район) Черновицкой области Украины
 Вашковцы (Сокирянский район) Черновицкой области Украины, а также одноимённый контрольно-пропускной пункт на границе с Молдавией
 Вашковцы (Румыния) — село в составе коммуны Мушеница в жудеце Сучава в Румынии